Il doppio del torneo di tennis Austin Challenger 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori André Sá e Bruno Soares che hanno battuto in finale Robert Kendrick e Brian Vahaly 6-3, 6-1.

Teste di serie 

 André Sá /  Bruno Soares (Campioni)
 Huntley Montgomery /  Tripp Phillips (semifinali)

 Brian Baker /  Rajeev Ram (quarti di finale)
 Robert Kendrick /  Brian Vahaly (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Austin Challenger 2004